Шамякин — фамилия, имеет женскую форму Шамякина:

 Шамякин, Иван Петрович (1921—2004) — белорусский советский писатель, сценарист и драматург, общественный деятель.

 Шамякина, Татьяна Ивановна (род. 1948) — белорусский литературовед, критик и переводчик, публицист, эссеист, мемуарист, педагог.

См. также 
 Шемякин